Zoghbi ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Zoghbi (1912–2008), ägyptischer römisch-katholischer Erzbischof von Baalbek der Melkiten
 Huda Zoghbi (* 1954), libanesisch-US-amerikanische Medizinerin